Cumming se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Meg S. Cumming
 William Archibald Cumming